Wilmer Allison ha battuto in finale Sidney Wood 6-2 6-2 6-3.

Teste di serie

Statunitensi 

  Wilmer Allison (campione)
  Don Budge (quarti di finale)
  Frank Shields (quarti di finale)
  Sidney Wood (finalista)
 Bryan Grant (semifinali)
 Frank Parker (quarto turno)
 Berkeley Bell (primo turno)
 Gregory Mangin (quarti di finale)

Straniere 

  Fred Perry (semifinali)
  Roderich Menzel (quarto turno)
  Christian Boussus (primo turno)
 Enrique Maier (quarti di finale)
 Andre Martin-Le Geay (terzo turno)
 Jacques Brugnon (primo turno)
 Eskell Andrews (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni 

U.S. National Championships 1935